Вольтрон — название двух составных гигантских роботов и название аниме-сериалов и серии комиксов про каждого из них. Впервые появился на экранах в 1980-х годах в Японии в сериалах  и .

Американская версия объединила эти два сериала в один: «Вольтрон: Защитник Вселенной». В нём была изменена последовательность серий и вырезаны некоторые сцены. Существует два почти самостоятельных сезона — «Lion Force Voltron» и «Vehicle Team Voltron», приблизительно соответствующих изначальным сериалам. Специально для западной аудитории у компании «Toei Animation» были заказаны 20 дополнительных серий, являющихся продолжением «Lion Force Voltron». К «Vehicle Team Voltron» вышел сериал продолжительностью 50 минут — «Fleet of Doom». В 1990-х годах по американскому телевидению демонстрировался ещё один сериал про Вольтрона: «Voltron: The Third Dimension», являющийся одним из первых в истории фильмов с использованием CGI-технологий. В 2008 году на экраны был запланирован полнометражный фильм. Его съемками занят режиссёр Марк Гордон («Лига выдающихся джентльменов»). Название этого фильма пока не известно. В июне 2016 года вышел ремейк сериала от студии DreamWorks под названием «Вольтрон: Легендарный защитник», содержащий 11 серий с улучшенной графикой. 

Сериал «Вольтрон: Защитник Вселенной» демонстрировался в 1990-х годах в России по телеканалу «2х2», а позднее по Шестому каналу одновременно с «Трансформерами».

Производство 
Шоу было создано продюсерами Питером Кифи и Джоном Тэйчманном при сотрудничестве американской компании «World Events Productions» и японской анимационной студии «Toei Animation». Поскольку у Кифи и Тэйчманна не было средств на просто перевод аниме с японского на английский, то они решили сделать адаптацию, подстроив сюжет под западную культуру, написать целиком новые диалоги и сделать ремикс аудиодорожки в стерео-формат. Изначально Кифи и Тэйчманн хотели адаптировать аниме «Mirai Robo Daltanious», но «Toei» неправильно поняла запрос («World Events Productions» в нём попросила «аниме со львом», не назвав его названия) и послала по ошибке в США аниме «Beast King GoLion». «World Events Productions», однако, понравился «GoLion» и было решено адаптировать его. Стартовав 10 сентября 1984 года шоу быстро стало хитом и возглавило синдикацию среди детских теле-передач США средины 1980-х. Это привело к созданию второго сезона-адаптации, основанного на аниме «Kikou Kantai Dairugger XV», но этот Вольтрон (негласно он был назван, как Машинный Вольтрон, в то время как первый Вольтрон был назван Львиным) получился не таким успешным. Была задумана и третья часть, основой которой было аниме «Light Speed Electric God Albegas», но эти планы были свёрнуты, когда «Toei» и «World Events Productions» приступили к созданию дополнительных 20 эпизодов, дополняющих сюжет первого Вольтрона (они тоже не возымели успеха, потому что их качество было значительно ниже в силу того, что их созданием занималась конкретно не «Toei», а одна корейская студия по её заказу).

10 сентября 1986 года, ровно через два года после премьеры, «Toei» и «World Events Productions» выпустили полнометражный мультфильм «Voltron: Fleet of Doom», который задумывался, как связка между Львиным Вольтроном и Машинным и должен был сюжетно связать финал первого сезона со вторым, и где встречались команды обоих Вольтронов. Мультфильм был создан только для международных теле-показов и в Японии никогда не демонстрировался. Однако, его показали только после полного завершения сериала, а сам он по сюжету вышел больше эпилогом, чем связкой.

Во время оригинальной трансляции в США серии Львиного и Машинного Вольтрона чередовались между собой, из-за чего у зрителей нередко возникала путаница в сюжете. В России изначально демонстрировались серии с машинным Вольтроном и только после с Львиным.

Мир 
Действие саги о Вольтроне происходит в будущем. Вследствие перенаселенности освоенной Галактическим Альянсом области галактики (в том числе Солнечной системы — столичной системы Галактического Альянса) человечество и др. расы Галактического Альянса активно колонизируют остальную галактику. Управлением всеми колониями занимается Галактический Альянс.

На большом расстоянии от Земли существует монархическая планета Арус, над которой нависла угроза захвата империей чужаков. На помощь Галактическим Альянсом туда было отправлено пятеро пилотов. Их задачей было найти и пробудить пять роботов-львов, базирующихся на Арусе. С помощью этих роботов, вместе способных трансформироваться в Вольтрона-льва (также Львиного Вольтрона), пилоты должны были защитить планету.

В то же время Галактический Альянс создал другого робота-Вольтрона, составляющегося из 15 малых звездолетов. Этого робота отправили сопровождать космический корабль «Исследователь», вместе с которым Вольтрон должен был разыскать новые планеты, пригодные для жизни людей и др. рас Галактического Альянса.

Список медиа 
 «Hyakujuu-ou Golion»
 «Armored Fleet Dairugger XV»
 «Вольтрон» («Вольтрон: Защитник Вселенной»)
 «Light Speed Electric God Albegas» (光速電神アルベガス — «Kōsoku Denjin Arubegasu»)
 «Voltron: The Fleet of Doom» — В 1986 году компания «World Events» заказала у «Toei Animation» этот дополнительный спешиал, состоящий из полностью новых сцен и небольшого количества вырезанных сцен из «GoLion» и «Dairugger». Сделанное для международного рынка, это дополнение не было выпущено в Японии.
 «Вольтрон: Третье измерение» («Voltron: The Third Dimension») — Этот сериал был выпущен в 1988 году. Он является одним из первых фильмов, созданных на основе компьютерных технологий. Во многом он похож на «Львиный Вольтрон», но дизайн некоторых персонажей был изменён. Сериал является сиквелом к аниме. среди инструментов использованных для пересечения бреши была официальная звездная карта созданная Шаннон Мюир, и законченная в сотрудничестве с «World Events Productions». После сериала «Вольтрон: Третье измерение», «World Events Productions» вернулась к рисованию и разработке более традиционных сериалов, в попытке поймать дух оригинала.
 Вольтрон — фильм продюсера Марка Гордона («Анатомия страсти», «Лига выдающихся джентльменов») объявил о выпуске фильма про Вольтрона. На экранах кинотеатров он должен был появиться в 2009 году, однако из-за судебных тяжб его выход был отложен.
 «Interactive Voltron Series» — новый анимационный сериал изначально планировавшийся на выход в конце 2005 года. Его выпуск был объявлен компанией «Kickstart Productions». Сценарии серий должны быть написаны Томом Пугсли и Грегом Клайном.
 «Вольтрон: Легендарный защитник» — Американский анимационный веб-сериал, запущенный в 2016 году.
 Комиксы
В 1985 году «Modern Comics», отдел «Charlton Comics», спродюсировало три выпуска комиксных мини-серий, основанных на аниме, посвящённом Львиному Вольтрону.

Львиный Вольтрон недавно был временно возрожден в печати от «Devil’s Due Publishing», под печатью «Image Comics». После пяти выпусков мини-сериалов (с превью выпуском 0 из «DreamWave»), «DDP» начала сама публиковать «Voltron» как Vol. 2. Сериал продлился ещё одиннадцать выпусков. Серия прекратила выпускаться в 2005 году из-за плохих продаж и потери интереса у покупателей. В настоящее время «Devil’s Due» до сих пор удерживает права на публикацию комиксов о Вольтроне.

Персонажи

Роботы 
 Львиный Вольтрон (Вольтрон Дальней Вселенной) (Голион)

В серии комиксов, выпущенных «Devil’s Due», рассказывается история появления львов на Арусе. Изначально Вольтрон был единым машинным интеллектом. Он не разделялся на пять частей, и имел «нормальные» руки и ноги. Робот был обманут Хаггар и заманен на чёрную комету с особенной силой притяжения. По своим характеристикам эта комета похожа на Омегу, комету из аниме-сериала. На поверхности кометы Вольтрон был атакован Хаггар и как-то разделился на пять частей. Они и стали пятью «львами». 

Вольтрон разделяется на пять пилотируемых роботов-львов:
 Чёрный лев — при объединении в Вольтрона трансформируется в туловище и голову Вольтрона. Управляется Кейтом, но в одной из серий был выкраден Алурой.
 Красный лев — при объединении в Вольтрона трансформируется и становится правой рукой Вольтрона. Управляется Лансом, но в одной из серий, когда Лансу пришлось использовать Голубого льва, его пилотировала Алура.
 Зелёный лев — при объединении в Вольтрона трансформируется и становится левой рукой Вольтрона. Пилотируется Пиджем. однажды управлялся Кейтом, когда ещё не был найден ключ от Чёрного льва.
 Голубой лев — при объединении в Вольтрона трансформируется и становится правой ногой Вольтрона. Первые шесть серий пилотировался Свеном, затем Алурой (Свен ещё раз управлял им в последних сериях). Пилотировался Кейтом, когда Алура отправилась на прогулку на Чёрном. Корану и няне также довелось однажды вместе управлять Голубым львом. Когда Алура заболела, Ланс отправился на нём на другую планету за специальными цветами, из-за особого магнитного поля там мог приземлиться только Голубой лев.
 Жёлтый лев — при объединении в Вольтрона трансформируется и становится левой ногой Вольтрона. Всегда пилотировался только Ханком.

 Транспортный Вольтрон (Вольтрон Ближней Вселенной) (Даируггэр XV)

Команда нового Вольтрона состоит из 15 человек и подразделяется на три опергруппы, известные как команды Земли, Воздуха и Воды. Каждая команда специализируется на добыче информации, проведении исследований или сражениях в своей зоне специализации. Каждая команда может объединить свои корабли в большую боевую машину. Эти машины называют: The Aqua Fighter (Водный Истребитель), The Turbo Terrain Fighter (команда Земли, также Наземный Истребитель), The Strato Fighter (Воздушный Истребитель).
 Strato Fighter (Ку Руггер): машина команды Воздуха.
 Command Jet Explorer (Rugger 1): управляется Джеффом, формирует голову робота
 Strato Weapons Module (Rugger 2): управляется Роки.
 Advanced Recon Helicopter (Rugger 3, красный): управляется Волом.
 Advanced Recon Helicopter (Rugger 4, сине-красный): управляется Чипом.
 Falcon VT Fighter (Rugger 5): управляется Джинджер.
 Aqua Fighter (Кай Руггер): машина команды Воды.
 Communications Module (Rugger 6): управляется Криком.
 Space Prober (Rugger 7, красный): управляется Лизой.
 Space Prober (Rugger 8, сине-жёлтый): управляется Тагором.
 Multi-Wheeled Explorer (Rugger 9, с красными метками): управляется Шэннон.
 Multi-Wheeled Explorer (Rugger 10, с желтыми метками): управляется Зэнди.
 Turbo-Terrain Fighter (Рикку Руггер): машина команды Земли.
 Jet Radar Station (Rugger 11): управляется Клиффом.
 Rotating Personnel Carrier (Rugger 12, с синими метками): управляется Киндой.
 Armored Equipment Carrier (Rugger 13, с красными метками): управляется Модохом.
 All-Terrain Space Vehicle (Rugger 14, жёлтый): управляется Марвином.
 All-Terrain Space Vehicle (Rugger 15, чёрный): управляется Хутчем.
Всякий раз когда это нужно, 15 кораблей состыковываются в Вольтрона. Этот Вольтрон в игрушечной линии известен как «Вольтрон I» (также известен как «Транспортная команда»), возможно благодаря тому, что его действия в сериале происходили ближе к Земле, чем у более популярного «Вольтрон III».
В соответствии с предысторией, созданной «World Events Productions», Транспортный Вольтрон был сконструирован в результате консультаций Галактического Альянса с королём планеты Арус Альфором ещё до его смерти. Дизайн нового Вольтрона был улучшен в сравнении с оригинальным Львиным Вольтроном.

В ранних сериях сезона замечается, что Транспортный Вольтрон может стабильно работать в собранном состоянии не более пяти минут. Однако, в последующих сериях указаний на это ограничение нет.

 Вольтрон-Гладиатор (Вольтрон Средней Вселенной)
Планировался выпуск ещё одного сезона про Вольтрона. Он должен был основаться на сериале «Light Speed Electric God Albegas» (光速電神アルベガス — Kōsoku Denjin Arubegasu). Это аниме посвящено трем небольшим гуманоидным роботам (названным Альфа, Бета и Гамма), которые могут комбинироваться в Вольтрона. Но из-за сильной популярности Львиного Вольтрона, вялой реакции публики на Транспортный Вольтрон и низкой популярности «Albegas» в Японии, «World Events Productions», (компания базирующаяся в Сент-Луисе, которой принадлежат права на оба сериала о Вольтроне) в конце концов решила не выпускать новую параллельную сагу о Вольтроне.

 Mouse Plane / Мышиный Вольтрон (Готу): управляется мышами.
 Замок львов (Мехакрепость) / Летающая крепость (Летающая Мехакрепость) — база и дом пилотов Львиного Вольтрона. Незадолго до конца сериала превращается в летающий замок, управляемый Кораном.

Пилоты Львиного Вольтрона 
 . Лидер команды Вольтрона. Спокойный и уверенный в себе человек. Большую часть своего времени проводит обдумывая стратегии, решения и просто являясь лидером. Ему приблизительно 21-23 года. Его хобби — чтение книг. Часто его можно найти занимающегося этим или в своей комнате, или в комнате отдыха пилотов. В оригинальном аниме-сериале носит красную униформу (в «Voltron: The Third Dimension» — чёрную). Пилотирует Чёрного Льва, при трансформации становящегося туловищем Вольтрона. Ему судя по всему нравится принцесса Алура и он старается всеми силами защищать её. Согласно «Voltron: The Third Dimension» его сильнейшим страхом является то, что принцесса Алура будет вынуждена выйти замуж за принца Лотора.

Сэйю: Кадзухико Иноуэ

 Ланс Чарльз МакКлэйн (). Второй в команде Вольтрона, управляет Красным Львом, становящимся правой рукой Вольтрона, и носит синюю форму в оригинальном сериале, и металлическую красную в «Voltron: The Third Dimension». Высокий мужчина, гибкий и хитрый, около 21-23 лет. Ланс постоянно разыгрывает и дразнит остальных при первой же возможности. Он единственный в группе, кто может оспаривать команды Кейта. Он также заядлый ловелас, и великолепный пилот, несмотря на то, что иногда слишком дерзкий.

Сэйю: Юу Мидзусима

 Дарелл «Пидж» Стокер (): Пидж самый молодой и маленький в команде; он управляет Зелёным Львом, становящимся левой рукой Вольтрона, и носит зелёную униформу. Ему приблизительно 12 лет. Пидж окончил академию в молодом возрасте. Его специальностью является наука. Как и другие он хорошо натренирован в боевых искусствах, и использует свой размер в бою. Пидж не боится высказывать своё мнение, особенно злодеям, и его сердце часто в его словах. У Пиджа есть брат, Чип, являющийся членом Воздушной команды Транспортного Вольтрона.

Сэйю: Масако Нодзава

 Свен Холгессон (): Свен, норвежский пилот, изначальном был заместителем Кейта, управлял Синим Львом, и носил чёрную форму в самом начале сериала. В шестой серии он был серьёзно ранен во время атаки Хаггар и был отослан на планету Эбб на лечение. В японской версии он был убит. Алура заменила его в кресле пилота Синего Льва. Он ровесник Кейта. Эбб был атакован силами Лотора и Свен был захвачен в плен. Он проводил время в плену вместе с кузиной Алуры с планеты Поллукс принцессой Ромеллой. После их побега Свен был переназначен на планету Поллукс с принцессой Ромеллой и принцем Бэндором, другим королевским кузеном Алуры. Свен всегда очень спокоен и замкнут, и говорит только когда у него есть что важного сказать. Несмотря на то, что он не показывает этого, он очень эмоциональный человек, и его сердце всегда управляет им во всех решениях.

Сэйю: Рюсэй Накао

 Принцесса Алура (): Принцесса Аруса Алура — правительница Королевства Альтаир (по большому счету, всей планеты). Она заменила Свена в качестве пилота Синего Льва, трансформирующегося в правую ногу Вольтрона. Алура носит розовую униформу в оригинальном сериале и металлическую синию в «Voltron: The Third Dimension». Её возраст около 18-20 лет. Несмотря на некоторую наивность, особенно в её представлениях о любви, Аллура обладает железной волей, и она в силах править своей планетой, несмотря на то, что некоторые, например, Коран и Няня часто не согласны с этим. Она может общаться со своим отцом, королём Альфором.

Сэйю: Румико Укаи

 Цуёси «Ханк» Гаретт (): Ханк самый сильный человек в команде, управляет Жёлтым Львом, трансформирующимся в левую ногу Вольтрона. Носит оранжевую униформу в оригинальном сериале, и металлическую жёлтую в «Voltron: The Third Dimension». Ему около 24-26 лет. Он может выглядеть грубым и скупым, но у него мягкое сердце, особенно по отношению к детям. Он никогда не опаздывает к еде. Несмотря на то, что друзья дразнят его из-за его аппетита, большая часть тела Ханка — это его мускулы.

Сэйю: Тэссо Гэнда

Пилоты Транспортного Вольтрона

Команда Воздуха 
Униформа команды Воздуха темно-синия и белая.

 Джефф Дуканэ: (Манабу) Главный персонаж сезона. Его корабль формирует голову робота.
 Роки: 
 Воло: 
 Чип Стокер: Самый юный член команды.
 Джинджер:

Команда Воды 
Униформа команды Воды морского синего и аквамаринового цветов.

 Крик: Инопланетянин с водяной планеты. Обладает даром предчувствия
 Лиза:  (Харуха). Лучшая подруга Джеффа. В оригинальном сериале являлась его девушкой.
 Тагор: 
 Шэннон: 
 Занди: Один из персонажей сезона, кто обычно появляется как незначащий персонаж дальнего плана. Занди пилотирует Multi-Wheeled Explorer (#10), что становится левой нижней ногой Вольтрона.

Команда Земли 
Униформа команды Земли красная с белым.
 Клифф: 
 Синда:  Инопланетянка с водяной планеты.
 Модох: 
 Марвин и Хутч: Хорошие друзья и члены команды Земли. Обычно в сериале всегда показываются вместе, играя в карты или подшучивая друг над другом. Если Марвин обычно шутник, то Хутч вечно ищет драку. Они пилотируют All-Terrain Space Vehicles (#14 and #15), которые, соответственно, формируют правую и левую стопы Вольтрона.

Другие персонажи

Львиный Вольтрон 
 Мыши: Мыши это пастельно-нарисованные мыши, обладающие интеллектом выше звериного, бывшие друзьями Алуры в детстве. Они часто озорничают и вредничают, но иногда оказываются полезными. Мышей всего пятеро, но пятая мышь появляется редко до последних серий, возможно потому что не родилась или была слишком мала в начале аниме. Большая голубая мышь, большая розовая мышь, две средние по размеру голубые мыши и пятая, самая маленькая голубая мышка. В фильме имена мышей часто путаются, за весь сериал их называли такими именами: Читтер, Чеддар, Чизер, Чези, Пип, Сквик, Мауси, Принц, Тоади, Инки и Суки. В конце мыши носили маленькие оранжевые копии формы пилотов Вольтрона и управляли машиной, называвшейся Mouse Plane, который мог трансформироваться в комиксо-выглядящий Мышиный Вольтрон. В комиксах «Image» и «Devil’s Due», мыши были кибернетическими роботами, созданными для Алуры её отцом.
 Коран (Раиблэ): Коран — королевский советник Алуры, а также он отвечает за управление замком. Он также советует Силам Вольтрона, он очень мудрый, но временами он может быть очень упрямым. Он также командир экипажа львиного замка, когда замок стал центром защитников, и тем более когда он трансформировался в Меха Крепость.
Сэйю: Юдзи Фудзисиро,в американской версии- Питер Каллен
 Няня (Хису): Няня заботится и опекает Алуру, она постоянно пытается решать всё за принцессу. Как и Коран Няня присматривает за Алурой и старается держать её как можно дальше от всего, что только может повредить ей. В японской версии она погибает, защищая Корана. В американской (и русской, соответственно) эта сцена была вырезана.
Сэйю: Кадзуё Аоки
 Принцесса Ромелла (принцесса Омувэи): Принцесса Ромелла — кузина Алуры, живущая на планете Поллукс, где она является соправительницей со своим братом, принцем Бэндором. Она внешне копия принцессы Алуры. Попав в рабство к Лотору, Свен помог ей спастись, и вместе они сражались за её людей против империи друлов. Они со Свеном влюбились друг в друга и «жили долго и счастливо» на Поллуксе (этим её судьба резко отличается от оригинальной японской версии, где Сироганэ Такаси — Свен — погиб, а в конце сезона появился его брат-близнец).
 Король Альфор (король Раймон): Король Альфор — покойный отец Алуры, предыдущий правитель Аруса. В прошлом король Альфор участвовал в битве против короля Заркона в Зохарской долине на Арусе. Он трагически погиб в тот день. Его тело было помещено в королевскую усыпальницу, расположенную под замком. Теперь он часто возвращается в мир живых в качестве призрака, чтобы дать совет своей дочери, как выстоять в её борьбе за мир на Арусе и в галактике. Королю Альфору приписывают создание Вольтрона в американской версии, но не в японской.
Сэйю: Махито Цудзимура, в американской версии-Питер Каллен

Транспортный Вольтрон 
 Командор Джеймс Хокинс: 
 Космический маршал Грахам: 
 Командор Стиле: 
 Профессор Пейдж:

Злодеи и антагонисты

Львиный Вольтрон 
 Король Заркон (King Zarkon), в оригинальном сериале Дайбазаал — главный антагонист, правитель планеты Смерти. В одной из последних серий GoLion был превращен в робота-зверя и погиб в бою. В американской версии спасся, покинув поле боя на спасательном корабле Сейю — Томита, Косэй
 Принц Лотор — сын Заркона, позднее занял место убитого Юрака. Один из основных антагонистов сериала. Имеет длинные белые волосы и глаза с кошачьими зрачками Мечтает стать правителем планеты Смерти. Носит крылатый шлем, похожий на секиру. Хорошо дерётся мечом. Первое появление в сериале — серия «Последний бой Юрака». Влюблён в Фарлу, чем очень недоволен его отец.
 Юрак (Yurak) — командир армии планеты Смерти. Из-за постоянных поражений был превращён в робота-зверя и погиб в 13 серии. В оригинальном сериале и ремейке его зовут Саддак.
 Ведьма Хаггар (Haggar, Honevra) — колдунья Заркона, занимается созданием роботозверей. Старуха с тёмным лицом, одетая в чёрный балахон с капюшоном. Имеет магические посох, шар и любимца-кота, которого использует в качестве лазутчика. Предпочитает передвигаться на кораблях, по форме напоминающих гроб. В оригинальном сериале Go Lion была матерью Дайбазаала и бабушкой кронпринца Синклайна.
 Коссак Ужасный (Cossack) — занимается захватом рабов. Носит рогатый шлем. В новом переводе канала 2х2 назван Козаком.
 Мерла — злая королева, на которой Заркон хотел женить своего сына. Появляется в последних сериях.

Транспортный Вольтрон 
 Командир Хазар — изначально один из основных антагонистов второго сезона. Позднее пришел к выводу о необходимости мира с альянсом. Имеет семью . Ударение в имени в разных переводах разное (перевод 90х- годов-ударение на первое А,перевод 2Х2 -на второе А)
 Канцлер Мозак — отец Хазара, видный чиновник.
 Дорма — дочь Мозака.
 Трокк
 Зейбор — в оригинале погиб в бою, в данном сериале попал в плен.
 Нерок — самый упитанный и амбициозный из всех антагонистов.
 Маршал Кизор — занял место Хазара после его понижения.
 Монго — соратник Хазара .
 Боргум

 Император Зеппо: На протяжении большей части сериала все, что мы когда-либо видели о Зеппо, - это его портрет, украшающий каждый командный корабль Друле. Лишь намного позже он представлен во плоти на заседаниях Высшего совета друле. Ни один другой Друле не имеет более высокого королевского ранга, чем Император. Когда наконец произошло освобождение планеты Друле, Зеппо спокойно стоял в стороне, пока Хазар лично сверг его с трона. Таким образом, с этого момента Хазар сразу же был избран правителем. Зеппо и Трок тихо покинули умирающую планету. Вскоре после неизбежного разрушения планеты Друле, освобожденные граждане были перемещены на новую планету Галактическим Альянсом. Как только они там обосновались, Зеппо и Трок создали приманку, чтобы отвлечь силы Вольтронов, в то время как остатки Империи Друле захватили планету и вернули контроль над своим народом. Император Зеппо снова взял власть. Возможно, это привело бы ко второму сезону сериала «Транспортного Вольтрона», если бы WEP решили анимировать свои собственные эпизоды, как это было с сериалом «Львиного Вольтрона».

Отличия от японской версии 
Кроме того, что изменились имена, в сериал были внесены и другие изменения, чтобы соответствовать стандартам американского телевидения.

Изменения содержания 
 В «Вольтрон» сюжеты обеих Вольтронов происходят в одной вселенной. В «GoLion» и «Dairugger» сюжеты происходят в разных вселенных: в «GoLion» Земля была уничтожена термоядерной войной, в «Dairugger» она цела.  

 Многие союзники и враги, которые в «GoLion» и «Dairugger» погибали, в адаптации либо просто исчезают из сюжета, либо за них выдают других персонажей, либо же закадровый рассказчик сообщает, что они остались живы.

Технические изменения 
 В Львином Вольтроне были продублированы все звуковые эффекты, в транспортном Вольтроне остались оригинальные японские.

Изменения в сюжете

ГоЛайон 

 Убраны бои на кровавой арене.
 Сироганэ Такаси (Свен) погиб во время битвы с Хонервой (Хаггар), а его младший брат Рё позже примкнул к повстанцам и сражался в финале с Синклайном (Лотором). В «Вольтроне» сообщается, что Свен всего лишь серьёзно ранен, сцена похорон Сироганэ была вырезана из видеоряда, а у персонажей в репликах было упомянуто, что Свен отправлен на лечение на другую планету. Появившийся позже в сериале Рё в «Вольтроне» был представлен, как выздоровевший Свен. В оригинальном финале Рё и Синклайн погибают разбившись от падения, в «Вольтроне» сцена их смерти была перемонтирована так, что они, якобы, упали в воду, где Лотор спасается на подводном аппарате и позже в космосе клянётся отомстить за поражение Империи Дум (для этой сцены были использованы кадры из ранних серий). Между тем рассказчик сообщает, что Свен и Принцесса Ромелла поженились.

 Мехакрепость могла трансформироваться только однажды в Летающую Мехакрепость, несмотря на то, что Летающая Крепость Вольтрона может трансформироваться назад в Замок львов во втором сезоне «Вольтрона».
 У Принцессы Фалы в «GoLion» были братья и сёстры, которых убил Дайбазал, Аллура в «Вольтроне» является единственным ребёнком в семье.
 Хонерва (Хаггар) и Дайбазал (Заркон) — мать и сын. Об этом выяснилось в предпоследнем эпизоде, когда Хонерва попыталась убить Синклайна (Лотора), после того как Дайбазал был убит ГоЛайоном. В «Вольтрон» между Хаггар и Зарконом нет никакой родственной связи.
 Синклайн (Лотор) являлся наполовину Алтеанцем. Об этом ему поведала Хонерва (Хаггар), когда пыталась убить его. Синклайн, считая, что всё это грязная ложь, жестоко расправился с ней. В «Вольтрон» Лотор не имеет ничего общего с жителями Аруса, а смерть Хаггар была вырезана.
 Синклайн увлечён Фалой, потому что ему кажется, что она похожа на его мать (что и связано с тем, что его матерью была девушка с Алтеи). Лотор увлечён Алурой чисто из-за её красивой внешности.
 В «GoLion» Богиня Вселенной разделила ГоЛайона на пять львов в наказание за его высокомерие. В «Вольтрон» сообщается, что это была замаскировавшаяся Хаггар.
 В «GoLion» Хису (Няня) погибает ближе к концу сериала, защищая Райбла (Коран). В «Вольтрон» её смерть была вырезана как и кадры с её могилой, а взамен в некоторых сценах были вставлены кадры с её участием из предыдущих серий. 
 В «GoLion» Синклайн (Лотор) держал принцессу Амюэ (Ромелла) в сексуальном рабстве из-за её схожести с принцессой Фалой. В «Вольтрон» подразумевается, что он её только пытал.

Дайруггер XV 
 Манабу Аки (Джефф) имеет серьёзные отношения с Харукой Кага (Лизой). В «Вольтрон» этого нет. 
 В «Вольтрон» Чип (Ясуо) является братом Пиджа (Хироси). В «Dairugger» у них нет никакого родства, потому что это разные вселенные.  

 В «Вольтрон» планета Дум на момент начала сюжета уже знает о существовании Земли и имеет с ней очень напряжённые отношения, война начинается из-за того, что команда Вольтрона вторгается в её пространство, а сама Дум расширяет свою экспансию из-за перенаселённости своей планеты. В «Dairugger» Империя Галвестон ничего не знает о Земле в начале и её столкновение с силами Раггэр-Гарда не более чем случайность, а экспансия вызвана тем, что их планета в ближайшем будущем умрёт из-за истощения её ресурсов.
 В «Dairugger» Император Корсар погибает, в «Вольтрон» его аналог Зеппо просто исчезает из сюжета без каких-либо объяснений.  
 В «Вольтрон» Дорма (Сарк) является сестрой Хазара (Телес). В «Dairugger» Сарк является только адъютанткой Телеса.
 В «Dairugger» Телес погибает в финале и, умирая, просит оставить его на тело на их погибающей планете Галвестон. В финале Сарк предлагают стать новой правительницей Империи Галвестон. В «Вольтрон» его аналог Хазар остаётся жив, потому что все кадры с его смертью вырезаны, и рассказчик сообщает, что Хазар стал новым главой Империи Друлов.
 В «Dairugger» Синдзи Исэ (Хокинс) находится в подчинении Дика Азимова (Ньюли). В «Вольтрон» в диалогах их положение по рангам поменяли на противоположные.

Влияние 

Так как Вольтрон был популярным и особым мультфильмом 1980-х, многие артисты, выросшие на нём, начали упоминать его в своих работах.

Музыка 
 Вольтрон упомянут в песне Пи Дидди, Нелли и Мёрфи Ли «Shake Ya Tailfeather» в строке: «Come on, you know the 'Tics connect like Voltron»
 Вольтрон часто упоминается группой Wu-Tang Clan.
 Вольтрон упоминается в песне «Funky Voltron» из альбома 2005 года Edan'а «The Beauty and the Beat».
 Вольтрон упомянут в припеве песни бывшей христианской ска группы «Five Iron Frenzy», называющейся «The Wizard Needs Food Badly.» В песне рассматриваются различия между полами, отсылаюсь к популярной культуре 1970-х и 1980-х.
 Существует группа, называющаяся «Voltron», слова её песен основаны на сериале.
 Гитарист-виртуоз Buckethead сделал кавер музыкальной темы сериала.
 В «The Second Coming» Джуэля Сантаны (используется в рекламном ролике Nike «Second Coming»), говорит «… Together we stand, divided we fall, united we form Voltron and take on all».

Комиксы 
 Вольтрон упоминается в сатирической сетевом ряде мультфильма «Get Your War On».
 В серии комиксов «Gold Digger» постоянно появляется группа лепреконов, называющаяся Силы Ваультрона. Они управляют пятью механическими ботинками, которые могут составлять гигантского робота Ваультрона (он гигантский только по отношению к лепреконом, он приблизительно полтора метра ростом).

ТВ 

 Большая игрушка-Вольтрон показана как рождественский подарок в воспоминаниях эпохи 1980-х в «LOST».
 В одной из серий Taz-Mania, читая ловушку для Таза, Bull Gator согласует со своим партнером, что все приготовления идут, как надо. Эксль патетически замечает «Mega Thrusters are GO!»

Другое 

 В коллекционной карточной игре «Magic: The Gathering» сет «Visions» расширение демонстрирует робота Химеру, которая добавляет их способность заменять друг друга. Несмотря на то, что колода, построенная вокруг этих созданий никогда не бывает достаточно сильной, она была и есть до сих пор известна как «Колода Вольтрона», и игровая механика от Химеры как «Механика Вольтрона».

 Львиный Вольтрон появляется как играющая единица в игре на Nintendo DS «Super Robot Wars W» под именем Голиона. История Голион слегка изменена, чтобы было возможно взаимодействие между командой Голиона и другими персонажами включенными в игру (например, Гвиневра/Хаггар предлагает свои услуги Dr. Hell из «MazinKaiser», империя короля Заркона оформляет альянс с врагами GaoGaiGar).

Примечания 
В русском переводе момент сборки Вольтрона сопровождался закадровым стихом:

Ставим ступни и ноги,

Руки и тело,

Я же буду ГО-ЛО-ВОЙ!

Ссылки 
 Официальный сайт «Вольтрона»

 WEP’s Official Voltron Homepage
 Voltron on DVD from Media-Blasters
 Voltron at TV.com
 Die-cast toy recall at CPSC.gov

Toei Animation
Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Телесериалы США, запущенные в 1984 году
Телесериалы США, завершённые в 1985 году